Wehrfritz ist

der Familienname von 
 Hugo Wehrfritz (1806–1888), Papierfabrikant und nassauischer Landtagsabgeordneter
 Karl Wehrfritz einer der Gründer der Großhandelsgesellschaft „Wehrfritz & Co.“, heute Haba (Spielwarenhersteller)